Luciano González puede referirse a:

 Luciano González, jugador de básquetbol argentino
 Luciano González, periodista español
 Luciano González Groba, futbolista español.